El Torneig de Brisbane 2012, també conegut com a Brisbane International 2012, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premier Tournaments en categoria femenina. A causa de l'èxit de les edicions anteriors, l'organització del circuit femení va decidir ascendir la categoria del torneig de International a Premier. La quarta edició es va celebrar entre l'1 i el 8 de gener del 2012 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012